Червоний колір — колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком.

Література 

 «Червоний» — історичний роман українського письменника Андрія Кокотюхи (2012).

Фільми 

 «Червоний» () — американський фільм 2014 року, реж. Данієля Колмана.
 «Червоний» () — російський фільм-вестерн 2016 року, реж. Микола Саркісов.
 «Червоний» — український фільм 2017 року за романом Андрія Кокотюхи, реж. Заза Буадзе.

Інше 

 «Червоний колір» — ізраїльська система раннього оповіщення про ракетні атаки.
 «Червоний світанок» — операція американських ССО з пошуку та захоплення Саддама Хусейна.

Див. також 
 Red